Turniej Olimpijski w siatkówce kobiet w Atlancie odbył się w dniach 20 lipca - 3 sierpnia 1996 roku. W zawodach uczestniczyło 12 zespołów. Nie znalazły się w tym gronie Polki, które nie zakwalifikowały się do turnieju.

Uczestnicy 
  USA (jako gospodynie)
  Kuba (jako zwyciężczynie Pucharu Świata 1995)
  Chiny (jako zdobywczynie 2. miejsca w Pucharze Świata 1995)
  Brazylia (jako zdobywczynie 3. miejsca w Pucharze Świata 1995)
  Korea Południowa (jako zwyciężczynie azjatyckich kwalifikacji olimpijskich 1996)
  Niemcy (jako zwyciężczynie europejskich kwalifikacji olimpijskich 1996)
  Peru (jako zwyciężczynie południowoamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 1996)
  Rosja (jako zwyciężczynie afrykańskich kwalifikacji olimpijskich 1996)
  Kanada (jako zwyciężczynie panamerykańskich kwalifikacji olimpijskich 1996)
  Japonia (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 1996)
  Holandia (jako zdobywczynie 2. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 1996)
  Ukraina (jako zdobywczynie 3. miejsca w kwalifikacjach olimpijskich 1996)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Mecze o miejsca 5-8

Mecze o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Tabela

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1996

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996

de:Olympische Sommerspiele 1996/Volleyball (Halle)
en:Volleyball at the 1996 Summer Olympics – Women's volleyball